Кёгнакышлак () — село в Кёгнакышлакском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Село было названо так, потому что было создано на месте старого () кишлака.

История 
С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Кёгнакышлак входило в Татлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В годы Карабахской войны, с марта 1992 по декабрь 1993 года, приграничное с Арменией село Кёгнакышлак подвергалось многочисленным обстрелам из РСЗО и нападениям со стороны Армении. 

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Татлинского административно-территориального округа был учрежден Татлинский муниципалитет Акстафинского района. В 2004 году из состава Татлинского АТО и муниципалитета выделены Кегнакышлакский АТО и муниципалитет соответственно.

География 
В селе начинает свое течение река Ахум.

Село находится в 22 км от райцентра Другой и в 460 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Татлу.

Вблизи села находится пик (1083 м). Село находится на высоте 600 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается виноградарством.

Климат 
В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены средняя школа, детский ясли-сад, клуб, библиотека, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района